10 Gnomes je herní série flashových her, kterou vytvořil Mateusz Skutnik, ve které na černobílých fotkách hledáte černobílé kreslené trpaslíky. Trpaslíků můžete najít deset a od toho je odvozen název série – 10 Gnomes. Hlavní část série je z roku 2008, od roku 2010 začaly vycházet roční díly, vždy z turistických míst, která autor ten rok navštívil.

Díly série

Hlavní část série (2008) 

 10 Gnomes 1: The Rooftops
 10 Gnomes 2: Walk in the Park
 10 Gnomes 3: Early Spring Garden
 10 Gnomes 4: Foggy Flat
 10 Gnomes 5: The Shipyard
 10 Gnomes 6: The Hall
 10 Gnomes 7: The Solitude
 10 Gnomes 8: Water Forge
 10 Gnomes 9: Chemistry
 10 Gnomes 10: Seashore
 10 Gnomes 11: The Remains
 10 Gnomes 12: The Tank

Roční díly (2010-2021) 

 10 Gnomes in Bologna (2010)
 10 Gnomes in Liege (2011)
 10 Gnomes in Porto Petro (2012)
 10 Gnomes in Dubrovnik (2013)
 10 Gnomes in Venice (2014)
 10 Gnomes in Montaigut-le-Blanc (2015)
 10 Gnomes in Pothia (2016)
 10 Gnomes in Trstenik (2017)
 10 Gnomes in Paris (2018)
 10 Gnomes in Oristano (2019)
 10 Gnomes in Malmo (2020)
 10 Gnomes in New York (2021)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 submachineworld.com — Oficiální stránka Submachine 
 mateuszskutnik.com — Oficiální stránka autora hry  
 submachine.blog.cz  — fanouškovská stránka Mateusze Skutníka 

Webové hry